Александр Фурманов:
 Фурманов, Александр Григорьевич (род. 1934) — советский, украинский и белорусский педагог.
 Фурманов, Александр Мефодьевич (1915—1982) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, старший лейтенант инженерных войск.
 Фурманов, Александр Родионович (1914—1990) — Герой Социалистического Труда.